Versaillestraktaten eller Freden i Versailles er navnet på flere forskellige traktater:

Mest kendt er aftalen ved afslutningen af 1. verdenskrig der fastsatte at den tyske befolkning skulle betale krigsskadeserstatning for den ødelæggelse den havde påført sejrherrerne under krigen. Versaillesaftalen blev underskrevet på Versaillesslottet uden for Paris.

Andre Versaillestraktater:
 Versaillestraktaten (1756) – blev indgået i maj 1756 mellem Frankrig og Østrig, var et forsvarsforbund, hvor de lovede hinanden at støtte med 24.000 mand i tilfælde af angreb på deres territorier i Europa; I tilfælde af et engelsk angreb på de franske oversøiske kolonier lovede Østrig dog kun neutralitet.
 Versaillestraktaten (1757) – maj 1757 var en offensiv udvidelse af den første, i et forsøg på at stoppe Frederik den Store af Preussen i den preussiske syvårskrig
 Versaillestraktaten (1758) – indgået i 1758 var en bekræftelse af de to tidligere
 Versaillestraktaten (1768) – indgået i 1768 og var stedet for overgivelsen af øen Korsika fra Genova til Frankrig
 Versaillestraktaten (1774) – blev indgået i 1774 mellem Spanien og Frankrig for at bekæmpe smugleri
 Versaillestraktaterne (1783) – blev indgået i 1783 og afsluttede de franske og spanske fjendtligheder mod England
 Versaillestraktaten (1787) – blev indgået i 1787 mellem Frankrig og Vietnam
 Versaillestraktaten (1871) – blev indgået i 1871 og afsluttede den fransk-preussiske krig
 Den lille Versaillestraktat – blev indgået 1919 mellem en gruppe lande og Folkeforbundet

Se også 
 Traktaten i Paris

Kilder/henvisninger 
 J.A. Fridericia: Det syttende og attende Aarhundredes Historie, 1928.

Europas historie